

Прісновка — село, Жамбильський район, Північно-Казахстанська область
 Прісновка — село, Кизилжарський район, Північно-Казахстанська область